Székely Béla (1889–1939) banktisztviselő, kommunista politikus
 Székely Béla (1891–1955) újságíró, író, pszichológus
 Székely Béla (1909–1975) kiadói szerkesztő, tanár
 Székely Béla (1912–1971) katonatiszt, főispán, újságíró, lapszerkesztő, tábornok, a Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke
 Székely Béla (?–?) kétszeres magyar bajnok labdarúgó (Ferencváros)
 Székely Béla építész